Girabola (2010) była 47. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kenii. Tytułu nie obroniła drużyna Sofapaka Nairobi. Nowym mistrzem Kenii został zespół Ulinzi Stars Nakuru.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kenyan Premier League

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kenii
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce